Alexander Meyer (1983), calciatore tedesco
 Alexander Meyer (1991), calciatore tedesco